Eerste klasse (1930/1931) był 31. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna RCS Brugeois. Nowym mistrzem Belgii został zespół Royal Antwerp.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1930 w piłce nożnej
1931 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii